Distrito de Sancos puede referirse a:

 Distrito de Sancos, ubicado en la provincia de Huanca Sancos, Ayacucho, Perú;
 Distrito de Sancos, ubicado en la provincia de Lucanas, Ayacucho, Perú.